Peerce ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Peerce (1904–1984), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)
 Larry Peerce (* 1930), US-amerikanischer Fernsehregisseur